Владимировац () — село в Сербии, в общине Алибунар, в Южно-Банатском округе автономного края Воеводина, в историко-географической области Банат. По переписи населения Сербии 2002 года в селе проживали 4111 жителей (по переписи населения 1991 года — 4539 жителей).

Демография 
В селе Владимировац, по переписи 2002 года проживали 3188 совершеннолетних жителей, средний возраст которых — 39,5 лет (38,2 лет у мужчин и 40,8 года у женщин). В селе есть 1295 домашних хозяйств, а среднее число жителей в домохозяйствах — 3,17.

Село главным образом населено сербами и румынами. По результатам трёх последних переписей населения наблюдается сокращение числа жителей.

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Воеводины